Alfred Andersson är namn på tre olika svenska politiker:
 Alfred Andersson i Bussjö, svensk politiker (1881–1951)
 Alfred Andersson i Fallsberg, svensk politiker (1865–1950)
 Alfred Andersson i Munka-Ljungby, svensk politiker (1886–1968)
Alfred Andersson är även namnet på några andra kända personer
 Alfred Andersson (målare)
 Alfred Andersson (ishockeyspelare)

Se även
 Alfred Anderssén